Florin Constantinescu, né le  à Craiova, en Roumanie, est un artiste visuel roumain, photographe, peintre, sculpteur, scénographe et régisseur de télévision à la Société roumaine de télévision. 

Il vit et travaille à Craiova.

Biographie 

Diplômé de l’Université de Craiova (Faculté d’informatique, spécialité image et graphique numérique, en 1996). Titulaire d’un master de vidéo-journalisme, Florin Constantinescu travaille à présent pour la télévision nationale roumaine (TVR), comme régisseur, et réalisateur de télévision. Il anime des ateliers de photographie pour le Centre de développement professionnel en culture, au ministère de la Culture et des Cultes de Roumanie. Il organise et anime également un workshop de photographie.

Style et parcours artistique 
Florin Constantinescu dédie son travail de photographe à l’image en noir et blanc et à la monochromie, qui lui permettent d’aborder une grande diversité de sujets – paysage, abstrait, architecture, portrait. « La plupart de ses ouvrages représentent le sujet humain utilisant les techniques du clair-obscur. Les scènes de paysage, d’architecture ou d’abstrait, mais aussi les portraits sont voués à l’introspection. L’auteur fait des véritables incursions dans l’esthétique du laid, sa manière de photographier est caractérisée par des tonalités sombres, des jeux de lumières et d’ombres, des intenses contrastes. Même s’il n’est pas un fidèle des canons de la photographie de l’âge classique, ses compositions sont bien équilibrées, harmonieuses, porteuses d’un message fort et profond. Ses ouvrages se caractérisent par une idée créative, favorisant la contemplation. Sa préoccupation insistante sur l’esthétique et la composition hors les normes traditionnelles, élevée par un intense niveau d’abstraction amène souvent à la réalisation des images graphiques uniques dans la photographie roumaine. (Florin Rogneanu, critique d’art, directeur du musée des arts de Craiova).

Il a de nombreuses participations à des expositions et il a été distingué par des prix et des médailles aux salons et concours d’art photographique en Roumanie et à l’étranger. Grand nombre de ses ouvrages sont dans des collections privées en France, Allemagne, États-Unis, Pays-Bas, Angleterre.

Réalisateur des séries des émissions de télévision : Arte (talk-show dans le monde des arts), Prieuré de veille (série documentaire sur les monastères d’Olténie et de la Valachie) et Au-delà des mots (téléfilms) et des productions pour la TVR. Il est réalisateur de plus de 120 reportages, documentaires et essais de télévision diffusés sur les chaînes de la télévision nationale roumaine.

Expositions personnelles 

 Preview - Arta 1, UAP Arta 1 Gallery, Craiova, 2016
 Fusion - Noblesse Palace Art Gallery, Bucarest, 2016
 SRL (III) - The Romanian Peasant Museum, Bucarest, 2011
 Shadows - French Institute, Benjamin Fondane Art Gallery, Iași, 2009
 SRL (II) - Millenium Gallery, Baia Mare, 2009
 Sacrum - Basilica Sancta Maria ad Martyres, Vatican, 2009
 SRL (I) - Contemporary Art Gallery, Palace of Culture - Targu Mures, 2008
 Bridges - Oltenia Radio Art Gallery, Craiova, 2007
 Surface - Military Circle Art Gallery, Craiova, 2006
 AbouT - Eugen Ionesco Cultural Center, Slatina, 2004
 Crosslight (II) - Kaufinger Gallery, Munich, 2004
 The lights - Contemporary Art Gallery of Târgu Jiu Art Museum, 2003
 Objects - The Museum of Contemporary Art of Vojvodina, Novi Sad, 2002
 Closed Impressions - Contemporary Art Gallery - Palace of Culture, Târgu Mures, 2002
 Crosslight (I) - Van Der Mieden Gallery, Anvers, 2002
 Sun|SET - The Art Museum, Craiova, 2000
 Timings - Military Circle Art Gallery, Craiova, 1999
 Chronos – Military Circle Art Gallery, Craiova, 1998

Affiliation 
Il est membre de plusieurs associations professionnelles : l'Union des journalistes professionnels, la Ligue des photographes, l'Union des artistes de la Roumanie (UAP).

Bibliographie 
  Architecture PC, éditions Karma, Craiova, 1996,

Liens externes 

   Site officiel, blog - photographie artistique, portefeuille
  Florin Constantinescu - exposition Photographers League
  Florin Constantinescu - exposition, ND Magazine
  Florin Constantinescu: Alb, gri, negru (Blanc, gris, noir), Fotografa magazin, 2010
   Florin Constantinescu : Societate cu raspundere limitata (Société à responsabilité limitée), Fotomagazin, 2009

Photographe roumain
Photographe de paysage
Scénographe roumain
Naissance en mai 1969